Baldassare Cenci peut désigner deux cardinaux italiens de la même famille :

 Baldassare Cenci (1648-1709), créé cardinal par le pape Innocent XII en 1695
 Baldassare Cenci (1710-1763), créé cardinal par le pape Clément XIII en 1761, neveu du précédent.